La palabra Magneton or Magnetón puede referirse a:
 Magnetón de Bohr, constante física asociada con el momento magnético de los electrones.
Magnetón de Weiss, constante física obsoleta, históricamente relacionada con el magnetón de Bohr.
 Magnetón nuclear, constante física asociada con el momento magnético de los nucleones.
 Magneton (Pokémon), una de las 718 especies Pokémon creada por Satoshi Tajiri. 
 Magneton (Juego de mesa), el juego de mesa abstracto de alineamiento para dos jugadores, desplegado sobre un tablero de 8x8.